Паршинская — название населённых пунктов в России:

 Паршинская — деревня в Ильинском сельском поселении Харовского района Вологодской области.
 Паршинская — деревня в Михайловском сельском поселении Харовского района Вологодской области.